Voulez-Vous (album), het zesde album van de Zweedse popgroep ABBA
 Voulez-Vous (nummer van ABBA), een nummer van de Zweedse popgroep ABBA van het gelijknamige album
 Voulez-vous (Bonnie St. Claire), een single van Bonnie St. Claire en Unit Gloria